На територията на Русия има над 2 млн. езера с обща площ над 350 хил. km2 (без Каспийско море, което се води за езеро). Езерата с площ от 1 до 10 km2 са около 37 хил., от 10 до 100 km2 – около 2400, а над 100 km2 – 185, в т.ч. 63 езера с площ над 200 km2. Общите запази от езерна вода достигат 26 хил. km3. Голяма част от езерата в страната са с ледников произход.

Най-големите езера в Европейска Русия са разположени в северозападната ѝ част и това са: Ладожкото и Онежко езеро със съответните площи 17 703 и 9720 km2; Чудско-Псковскито езеро на границата с Естония (3557 km2), Илмен (около 1100 km2), Вигозеро, Топозеро и други, разположени основно в Република Карелия.

В Азиатската част на Русия се намира най-голямото (без Каспийско море) езеро в Русия и най-дълбокото в света – Байкал. Езерото съдържа 85% от сладката вода в Русия и 22% от световните запаси от прясна вода. Площта му е 31 500 km2, а дълбочината 1637 m. То е разположено в рифтова падина и е на възраст от 25 – 30 млн. години.

Огромна част от руските езера са малки или много малки и са разположени основна в северната част на Европейска Русия и Западносибирската равнина в Азиатска Русия. Много малък процент от руските езера са солени и са разположени основно в южните части на страната. Най-голямо от тях е езерото Чани (1990 km2) – в Югозападен Сибир.

От всичките 63 езера с площ над 200 km2 най-много 13 броя са в Република Карелия, 11 броя в Красноярски край, 5 броя в Мурманска област и Хабаровски край, 4 броя във Вологодска, Новосибирска област и Република Якутия и по 2 броя в Ленинградска област, Чукотски автономен окръг, Камчатски и Забайкалски край.

По долу е направен списък на 63-те най-големи (над 200 km2) езера в Русия, за които е показано местоположението им, тяхната площ (за някои от тях и при високи води), площта на водосборните им басейни, надморската им височина, максималната дълбочина и изтичащата от тях река.

Забележки

Източници 

 Большая Советская Энциклопедия.
 Государственный водный реестр России.
 Вода России.